Musée de la mode peut faire référence a différents musées

Musée de la mode (MoMu), Anvers
 Musée de la mode, Hasselt

Musée de la mode, Albi
 Musée de la mode, Marseille
 Musée de la Mode de la Ville de Paris (Palais Galliera),  arrondissement de Paris
 Musée de la mode et du textile,  de Paris

Musée du Design et de la Mode (MUDE), Lisbonne

Musée de la mode (Montréal)